Perepeczko:
 Agnieszka Fitkau-Perepeczko
 Andrzej Wincenty Perepeczko
 Marek Perepeczko

Polskie nazwiska